Израиль на зимних Олимпийских играх 2010 был представлен тремя спортсменами в двух видах спорта.

Результаты соревнований

Горнолыжный спорт 

 Мужчины

Фигурное катание 

Тамар Кац могла выступить в женском одиночном катания, но не прошла квалификацию, установленную НОКом Израиля, и не была включена в делегацию.

Ссылки 
 Результаты 
 

Страны на зимних Олимпийских играх 2010 года
Спорт в Израиле в 2010 году